Metr může být:

 metr – jednotka délky v soustavě SI
 běžný metr
 prostorový metr sypaný
 náčiní či pomůcka pro měření délky – měřidlo pro měření délky 
 svinovací metr
 dětský metr
 skládací metr
 krejčovský metr

jiné významy
 metr piv
 schopný člověk, především pro určitý obor ("na to on je metr") nepochází ale z jednotky délky, ale z francouzského slova maître (pán, mistr, učitel)
 "stříhat metr" – vojácí základní vojenské služby stříhali krejčovský metr, když jim zbývalo posledních 150 dní do konce, nebo se tento termín užíval jako rčení

Související články 
 Kilometr – 1000 metrů

Externí odkazy